Для азиатской серии, смотрите GP2 Asia в сезоне 2011.
 Для серии поддержки GP3, смотрите GP3 в сезоне 2011.

Сезон 2011 GP2 — седьмой сезон общеевропейской серии гонок на машинах с открытыми колесами. Тринадцать команд участвовали в девяти этапах, проходивших с 7 мая на Истанбул Парке в Турции по 11 сентября в Монце. Серия опять показала роль молодёжной серии, выступая как серия гонок поддержки основных европейских этапов Чемпионата мира в классе Формула-1. Чемпионат выиграл новоиспечённый чемпион серии GP2 Asia Ромен Грожан на предпоследнем этапе.

После трёхлетнего цикла, предыдущее шасси GP2 было заменено на новый автомобиль, GP2/11, построенный итальянским конструктором Dallara. Серия сменила поставщика шин с Bridgestone на Pirelli на 2011—2013 годы. Также, команда DPR ушла из серии, и на замену ей пришли две новые команды — Carlin и Team AirAsia.

Команды и пилоты 
В этой таблице представлены пилоты, которые участвовали в обычном чемпионате. Пилоты, которые участвовали во внезачетном этапе в Абу-Даби, смотрите Финал GP2 2011.

Переходы пилотов 
Переходы в другую команду
 Сэм Бёрд перешёл в iSport International после дебютного сезона в ART Grand Prix. Его партнер - Маркус Эрикссон, перешедший из Super Nova Racing.
 Джонни Чекотто-младший перешёл из Trident Racing в Ocean Racing Technology, проведя в Trident Racing 8 первых этапов.
 Макс Чилтон перешёл из Ocean Racing Technology в команду-дебютанта чемпионата - Carlin.
 Родольфо Гонзалес возвращается в Trident Racing после сезона в Arden International. Он выступал за Trident Racing на немецком этапе серии в 2009 году.
 После многих сезонов в GP2 за команду DPR, Михаэль Херк переходит в Scuderia Coloni.
 После своего дебютного сезона в Super Nova Racing, Йозеф Краль переходит в Arden International.
 Фабио Ляймер, выступавший за Ocean Racing Technology, перешёл в Rapax.
 Шарль Пик стал напарником к Гидо ван дер Гарде в Barwa Addax Team после сезона в Arden International.
 Луис Разия уходит из чемпионской команды Rapax к дебютанту чемпионата, Team AirAsia. Его напарником стал Давиде Вальсекки, перешедший из iSport International.
Появление/возвращение в GP2
 Чемпион Формулы-Рено 3.5 Михаил Алешин продолжил своё сотрудничество с Carlin, возвратившись в серию GP2 после двух проведенных этапов в 2007 за команду ART Grand Prix.
 Стефано Колетти возвращается в серию в команду Trident Racing. Он выступал в двух этапах в 2009 за команду Durango.
 Файруз Фаузи возвращается за команду Super Nova Racing, в которой он выступал в 2006 и в сезоне 2008 серии GP2 Asia.
 Чемпион GP3 Эстебан Гутьеррес переходит в GP2 в команду Lotus ART, за которую выступал в серии GP3.
 После выступлений в североевропейской Формуле-Рено 2.0, Кевин Мироха перешёл за команду Ocean Racing Technology.
 Вице-чемпион Чемпионата мира ФИА Формулы-2 Джолион Палмер стал пилотом Arden International.
 Давиде Ригон возвращается в серию за команду Scuderia Coloni, он выступал в серии в 2009.
 Поль Вархауг переходит из серии GP3 в команду DAMS.
 Хулиан Леаль дебютирует в серии за Rapax после выступлений в Мировой серии Рено за команду DracoRacing.
Покинувшие серию
 Жером Д’Амброзио перешёл из команды DAMS в команду Marussia Virgin Racing Формулы-1, став напарником бывшего чемпиона GP2 Тимо Глока. В 2010 он участвовал в пятничных тренировках за эту команду.
 Чемпион 2010 года Пастор Мальдонадо перешёл из команды Rapax в команду AT&T Williams Формулы-1, став напарником Рубенса Баррикелло.
 Серхио Перес перешёл из команды Barwa Addax Team в команду Sauber F1 Team Формулы-1, став напарником бывшего чемпиона серии GP2 Asia Камуи Кобаяси.
 Тун Хопинь перешёл в IndyCar в команду Dragon Racing и не смог квалифицироваться на 2011 Indianapolis 500.
 Альберто Валерио вернулься на родину в Бразилию, чтобы участвовать в местной серии сток-каров.
 Адриан Цаугг перешёл в Auto GP, но провел там только один этап в 2011.
Смены пилотов по ходу сезона
 Пилот Scuderia Coloni Давиде Ригон выбыл из борьбы после многочисленных переломов берцовой кости, полученных в столкновении с Хулианом Леалем на Истанбул Парке. Он был сменен Кевином Чекконом.
 Алвару Паренте вернулся в серию, сменив травмированного Кристиана Фиториса в Racing Engineering на этапы в Барселоне и Монако. После двух этапов он вернулся в DTM, один раз выступив после в GP2 на этапе в Валенсии.
 На этапе в Монако вернулся в GP2 Оливер Терви, сменив в Carlin Михаила Алешина. Самого Терви сменил Алвару Паренте в Валенсии. Михаил Алешин вернулся в серии на этапе в Хунгароринге, так как Паренте по контракту обязан был участвовать за Макларен на 24 часах Спа.
 Перед Нюрбургрингом, Кевин Чеккон покинул Scuderia Coloni и сконцентрировался на Auto GP. Его сменил Лука Филиппи из Super Nova Racing. На освободившееся место в Super Nopa пришёл уже выступавший в 2005 и 2008 Адам Кэрролл.
 На этапе в Спа-Франкоршам, Брендон Хартли сменил Кевина Мироха в Ocean Racing Technology.
 На этапе в Монце, травмированный Стефано Колетти был заменен Стефаном Рикельми.
Изменения в командах
 David Price Racing покинул серию, и на две освободившиеся вакансии (Durango покинул серию в 2010) пришли Carlin и Team AirAsia.
 Lotus Cars стала титульным спонсором ART Grand Prix в сериях GP2 и GP3. Подобное спонсорство у Lotus Cars уже было с Такумой Сато и командой KV Racing Technology в серии IndyCar. В то же время команда Формулы-1 Team Lotus создала в серии GP2 команду Team AirAsia. Между командами Lotus ART и Team AirAsia нет ничего общего.

Календарь сезона 2011 
Календарь на 2011 год был объявлен 21 декабря 2010 года. Состоится девять этапов, на один меньше, чем в 2010, так как этап в Абу-Даби возвращается в серию GP2 Asia. Этапы сезона будут являться гонками поддержки всех европейских этапов Формулы-1.
12 июля 2011 года было заявлено, что в Абу-Даби состоится внезачетный этап под названием Финал GP2 2011.

Результаты

Положение в чемпионате

Личный зачет

Командный зачет 

Сезоны основного чемпионата GP2